His Sister – cortometraggio del 1913 diretto da Lois Weber
His Sister – cortometraggio del 1913 diretto da Edward LeSaint